Richard FitzAlan peut se référer à plusieurs personnes dont :

 Richard FitzAlan (1267-1302),  comte d'Arundel, soldat et important baron anglais ;
 Richard FitzAlan (v. 1313-1376),  d'Arundel et  comte de Surrey, grand baron, soldat, diplomate et conseiller royal ;
 Richard FitzAlan (1346-1397),  d'Arundel et  de Surrey, important baron anglais.